

Antroponimi 
Rizzoli – cognome italiano variante di Ricci.

Persone 
Alberto Rizzoli – imprenditore ed editore italiano
Angelo Rizzoli (1889-1970) – imprenditore
Angelo Rizzoli (1943-2013) – imprenditore
Andrea Rizzoli – imprenditore
Anna Maria Rizzoli – attrice italiana
Francesco Rizzoli – chirurgo e politico italiano
Giovan Pietro Rizzoli – pittore italiano (Lombardia, prima metà del XVI secolo)
Giuseppina Rizzoli Carraro – imprenditrice italiana
Laura Rizzoli – attrice e doppiatrice italiana
Nicola Rizzoli – ex arbitro di calcio italiano
Pasquale Rizzoli – scultore bolognese

Altro
Circolo Sportivo Rizzoli – società calcistica italiana
Classici Rizzoli – collana letteraria pubblicata dalla Rizzoli Editore
Donazione Putti e raccolta Rizzoli Codivilla – biblioteche scientifiche
Enciclopedia Rizzoli Larousse – dizionario enciclopedico edito dalle case editrici Larousse e Rizzoli
Istituto Ortopedico Rizzoli – ospedale e centro di ricerca ortopedica di Bologna
Rizzoli – Loggia massonica regolare attiva a Bologna dal 1881 al 13 luglio 1883.
Rizzoli & Isles –  serie televisiva statunitense 
Rizzoli – casa editrice (dal 2003 incorporata in RCS MediaGroup e in seguito indicata anche come Rizzoli Libri)
Rizzoli Lizard – casa editrice di fumetti italiana